Lalia ist:

 Lalia (Sprache), eine Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo
 Lalia (Rhetorik), eine Redegattung
 LALIA: „Late Antique Little Ice Age“ (deutsch: „Kleine Eiszeit der Spätantike“), die Wetteranomalie von 535/536

Siehe auch:
 Colisa lalia, ein Süßwasserfisch aus der Unterordnung der Labyrinthfische